Szwajcaria:
 Ruffle – dawna nazwa gminy Roveredo

Osoby:
 Amy Ruffle – australijska aktorka
 Jonathan Ruffle – brytyjski pisarz